Авне́р (Авине́р, Авне́ри, Авине́ри) (, дословно: «отец — свеча»; Авинер: «мой отец — свеча»; Авинери: «мой отец — моя свеча»; Авнери: «отец — моя свеча») — еврейское библейское имя, в виде производных — и в качестве фамилии.

Известные носители

Имя 
 Авнер (Абнер, Авенир) — двоюродный брат царя Саула и его военачальник ().
 Авнер Ари (род. 1925) — израильский общественный деятель, журналист, лингвист, литератор.
 Авнер Бургосский — иудео-христианский мыслитель XIV в.
 Авнер Гарби (Avner Garbi) — американский актёр, сыграл роль отца в фильме «Пила: Игра на выживание» (2004).
 Авнер Грейф (; род. в 1955) — американский экономист.
 Авнер Дорман (род. 1975) (:en:Avner Dorman) — американский композитор.
 Авнер Яковлевич Зись (1910—1997) — российский литературный критик, литературовед, искусствовед, философ.
 Авнер Коенович Муллокандов (род. 1911) — певец, народный артист Таджикской ССР (1941).
 Авнер Ротенберг (род. 1943) — израильский поэт и писатель, лауреат премии «Ньюман» (1984).
 Авнер Танненбаум (род. 1847) — известный популяризатор и переводчик.
 Авнер Фридман (род. 1932) (:en:Avner Friedman) — американский математик, автор ряда книг.

Фамилия 
 Авнер, Деннис (1958—2012), широко известный как «Человек-кот».
 Авнер, Элимелех (1897—1957) — один из первых командиров боевой организации «Хагана». Генерал Армии обороны Израиля.
 Авнери, Ури (1923—2018) — израильский радикально-левый антисионистский журналист.

Отчество 
 Леваев, Лев Авнерович (род. 1956) — израильский предприниматель, спонсор программ по развитию еврейства стран СНГ.

Использование в кино 
 Авнер — герой фильма Мюнхен (2005), агент Моссада.

Использование в литературе 
 «Авнер или обретённое поколение» — название книги Моше Коэн-Солаля.

См. также 
 Библейские имена
 Еврейское имя

Примечания 

Библейские имена
Еврейские имена
Имена еврейского происхождения
Мужские имена